Sezon 1945/46 Division 1 był 8. sezonem o Mistrzostwo Francji.

Kluby występujące w sezonie 1945/46

Tabela końcowa

Awans do Division1 
 FC Nancy
 SO Montpellier
 Stade Français FC
 Toulouse FC

Najlepsi strzelcy 

1945 w piłce nożnej
1945 we Francji
1946 w piłce nożnej
1946 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji